Schlacht von Azaz steht für:

 Schlacht von Azaz (1030)
 Schlacht von Azaz (1125)